Waga kogucia mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 54 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 13 do 26 października w hali Arena México. Zwyciężył reprezentant Związku Radzieckiego Walerian Sokołow.  Wystąpiło 39 bokserów z 39 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968